Gyrostemonaceae – rodzina roślin z rzędu kapustowców (Brassicales). Obejmuje 5 rodzajów z co najmniej 18 gatunkami występującymi w Australii (z wyjątkiem jej północnej części) oraz na Tasmanii, a skamieniałości z miocenu stwierdzone zostały także na Nowej Zelandii. Są to krótkowieczne rośliny drzewiaste, których kiełkowanie jest inicjowane zwykle przez pożary.

Morfologia 

 Pokrój Drzewa i krzewy, o pniach często grubych, drewnie miękkim i gałązkach pomarańczowych, czerwonych do brązowych.
 Liście Drobne lub średniej wielkości, skrętoległe, całobrzegie, często mięsiste lub skórzaste. Mają blaszki równowąskie, lancetowate do jajowatych. U ich nasady zwykle obecne są drobne przylistki. 
 Kwiaty Pojedyncze, rzadko zebrane w kłosy i grona, rozdzielnopłciowe, drobne. Rośliny dwupienne, rzadziej jednopienne. Płatków i działek kielicha jest 4-5. Pręcików jest od 6 do ponad 100. Słupkowie synkarpiczne lub apokarpiczne, złożone z 5–100 owocolistków. 
 Owoce Mięsiste lub suche rozłupnie.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana w stosunku do rezedowatych w obrębie rzędu kapustowców.

 Wykaz rodzajów
 Codonocarpus A.Cunn. ex Endl.
 Cypselocarpus F.Muell.
 Gyrostemon Desf.
 Tersonia Moq.
 Walteranthus Keighery

Przypisy 

Kapustowce